Нугуманово — село в Кунашакском районе Челябинской области, входит в состав Муслюмовского сельского поселения.

География 
Расположено в юго-восточной части района. Расстояние до районного центра, Кунашака, 30 км.

История 
Село основано после 1742 в составе 2-го юрта Мещерякского кантона.

Население 

(в 1970 — 883, в 1995 — 476)

Улицы 
 Улица Дружбы
 Молодежная улица
 Улица Труда
 Центральная улица
 Улица Шакирова
 Школьная улица
 Переулок Труда

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района